Jauru bezeichnet:
 Jauru (Mato Grosso), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso

Jaurú ist der Familienname von:
 César Sauvan Jaurú (1824–1897), brasilianischer Diplomat